La folla – rivista letteraria
La folla (The Crowd) – film del 1928 diretto da King Vidor 
La folla – film del 1951 diretto da Silvio Laurenti Rosa 
La folla – romanzo di Paolo Valera del 1901